Влади́мир Серге́евич Смирно́в:
 Смирнов, Владимир Сергеевич (род. 1946) — российский политический, государственный и военный деятель, народный депутат СССР.
 Смирнов, Владимир Сергеевич (род. 1937) — советский футболист.